Кентерберійські оповідання — твір поета Джеффрі Чосера.
 Кентерберійські оповідання (фільм) — кінофільм П'єра Паоло Пазоліні.
 Кентерберійські оповідання (мультфільм) — мультфільм британських та російських мультиплікаторів.